Finaly oder Finály ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Finaly (1849–1934), österreich-ungarische Sängerin und Schauspielerin
 Gábor Finály (auch Gabriel Finály; 1871–1951), ungarischer Klassischer Philologe und Archäologe
 Gérald Finaly (* 1942), Holocaustwaise, siehe Affäre Finaly
 Robert Finaly (* 1941), Holocaustwaise, siehe Affäre Finaly